Kemo bezeichnet:
 Kémo, zentralafrikanische Präfektur
 Kémo (Fluss), Fluss in der Zentralafrikanischen Republik

Kemo ist der Familienname von
 Fernand Kemo (* 1991), zentralafrikanischer Fußballspieler